Крусеро има више значења:

 Крусеро, Ел Лаурел (Атенго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Крусеро (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Крусеро (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Крусеро (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Крусеро, Куатро и Веинтисеис (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику